Johann Lukas Schönlein (1793, Bamberg – 1864), professore tedesco di medicina 
 Porpora di Schönlein-Henoch: malattia
 Blasius Schönlein, abate (1585-1595) del convento di St. Georgen im Schwarzwald
 Herrmann Schönlein (1833-1908), editore tedesco
 Peter Schönlein (nato 1939), politico tedesco (SPD)